Sarceda puede referirse a:
Sarceda, aldea de la parroquia de Castrillón, en el concejo  de Boal, Asturias (España).
Sarceda o Zarcea, localidad del municipio de Tudanca, Cantabria (España).